AKSK steht für:

 Arbeitskreis Solidarische Kirche, eine ehemalige Organisation innerhalb der ostdeutschen evangelischen Kirchen
 Lassalle-Kreis/Arbeitskreis sozialer und demokratischer Korporierter, ein Zusammenschluss von Männern und Frauen, die zugleich einer Studentenverbindung und der SPD angehören

Abkürzung